VIII steht für:
 die Zahl Acht in römischen Ziffern
 Jahr VIII des französischen Revolutionskalenders, siehe Französischer Revolutionskalender/Y8
 Badische VIII (alt), badische Lokomotive
 Mecklenburgische VIII, mecklenburgische Lokomotive
Siehe auch:
 8 (Begriffsklärung)